Denis Reul (né le  à Marktredwitz en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute en Oberliga avec le Heilbronner Falken.  Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2007 dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston au cinquième tour, en cent-trentième position. Il est choisi en quinzième position par les Maineiacs de Lewiston lors de la sélection européenne 2007 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et joue deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel en 2009 avec les Bruins de Providence dans la Ligue américaine de hockey. Puis, il revient en Allemagne et découvre la DEL avec l'Adler Mannheim.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Heilbronner Falken || Oberliga ||16 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||67 ||3 ||11 ||14 ||99 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||60 ||4 ||14 ||18 ||91 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Adler Mannheim || DEL ||54 ||0 ||8 ||8 ||62 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2009-2010 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga ||9 ||0 ||0 ||0 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Adler Mannheim || DEL ||51 ||2 ||5 ||7 ||117 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
|2011-2012 || Adler Mannheim || DEL ||47 ||2 ||5 ||7 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Adler Mannheim || DEL || 31|| 1|| 4|| 5|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 39|| 0|| 15|| 15|| 54|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 46 || 2 || 9 || 11 || 44 || 15 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 16|| 0|| 3|| 3|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 52|| 3|| 11|| 14|| 28|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 39|| 0|| 5|| 5|| 20|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 47|| 0|| 8|| 8|| 22|| 14|| 1|| 5|| 6|| 16
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL ||50 ||7 ||7 ||14 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL ||36 ||1 ||8 ||9 ||49 ||6 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  ||

Internationales

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Heilbronner Falken
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en juin 1989
Naissance à Marktredwitz